

Geografia 
 Stamper Peak – vetta nei Monti dell'Ammiragliato in Antartide

Persone 
 Harold Stamper – calciatore inglese, centrocampista
 Martin Stamper – taekwondoka britannico
 Fratelli Stamper – autori di videogiochi e programmatori inglesi